UFC 260: Miocic vs. N'Gannou 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 27 марта 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Франсис Нганну победил Стипе Миочича нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. В соглавном бою Висенте Луке победил Тайрона Вудли удушающим приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован титульный бой в тяжёлом весе между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем и Франсисом Нганну.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Фабио Черант не смог уложиться в лимит полутяжёлой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Висенте Луке vs. Тайрон Вудли
 Выступление вечера: Франсис Нганну и Шон О`Мэлли

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
30 марта после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Джиллиан Робертсон (бывший #15) после поражения на турнире покинула рейтинг Top-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC